Berditschew ist
 russischer Name der ukrainischen Stadt Berdytschiw

 der Beiname von Levi Jizchak von Berditschew (1740–1810), chassidischer Rabbiner